Pino gallego, pino royal, pino bermejo o pino borde puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pinus pinaster; o
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris.